Kalkun ist ein estnischer Familienname, Namensträger sind:
 Gustav Kalkun (1898–1972), estnischer Leichtathlet
 Karl Kalkun (1927–1990), estnischer Schauspieler
 Mari Kalkun (* 1968), estnische Musikerin, Sängerin und Songwriterin

Siehe auch:
 Kalkun Cay, Amerikanische Jungferninseln